Diagnostiskt ultraljud kan avse:
Ultraljud (graviditet) – en typ av diagnostiskt ultraljud vid graviditet
Ultraljudsundersökning – en medicinsk diagnostisk metod som bygger på reflektion av ultraljud i olika vävnader